Sytschow ist der Familienname folgender Personen:

Anatoli Wiktorowitsch Sytschow (1932–2018), russischer Fernschachspieler
Andrei Sergejewitsch Sytschow (* 1986), russischer Soldat und Opfer der Dedowschtschina
Dmitri Jewgenjewitsch Sytschow (* 1983), russischer Fußballspieler
Nikolai Petrowitsch Sytschow (1883–1964), russisch-sowjetischer Kunsthistoriker, Maler, Restaurator und Hochschullehrer
 Witali Jewgenjewitsch Sytschow (* 2000), russischer Fußballspieler